Дискография синглов британского музыканта / певца-автора песен Элтона Джона состоит из 133 официальных синглов и 20 исполнителей, а также 47 других выступлений в одиночном разряде. За всю свою карьеру у Джона было 57 лучших треков в топ 40 хитов в Соединенных Штатах, уступая только Элвису Пресли. В общей сложности, 27 из них попали в первую десятку, а девять достигли первого места. 

В его родной Великобритании он набрал 69 лучших в топ 40 синглов, в том числе 32 в первую десятку и 7 достигли номера один. В 1997 году Джон выпустил двойной сингл «Something About the You Look Tonight» / «Candle in the Wind 1997», посвященный памяти Дианы, принцессы Уэльской. Впоследствии он занял первое место в каждой стране, в которой попал в чарты, и стал самым продаваемым синглом всех времен с тех пор, как чарты в Великобритании и США начались в 1950-х годах с продажами в 33 миллиона. Джон продал 100 миллионов синглов по всему миру.

Синглы 
(Обе стороны 7-дюймовых синглов представлены на одном альбоме, за исключением случаев, когда это указано)

1960s

1970s

1980s

1990s

2000s

2010s

2020s

Charity singles

Other charted songs

Other appearances

См. также 
 Rock and Roll Hall of Fame
 Songwriters Hall of Fame

Примечания

Ссылки